Антонов-Овсієнко Антон Антонович — російський історик і журналіст
 Антонов-Овсієнко Антон Володимирович — російський радянський історик і письменник